LFK – codice aeroportuale IATA dell'angelina County Airport, Lufkin (Texas), Stati Uniti